Іоанна I (1220—1279) — королева-консорт Кастилії та Леону, графиня Понтьє та Омаля.
 Іоанна I (1273—1305) — наваррська інфанта і спадкоємниця, королева Наварри (1274—1305) і Франції (1285—1305). Графиня Шампанська.
 Іоанна I (1326—1360) — графиня Оверні і Булоні з 1332 року. Королева Франції (дружина короля Іоанна II Доброго).
 Іоанна I (1464—1505) — французька королева, католицька свята.